Osoby o tym nazwisku:
 Aneta Jakóbczak
 Marek Jakóbczak
 Roman Jakóbczak